|-
| 173801 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173802 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173803 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173804 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173805 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173806 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173807 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173808 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173809 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173810 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173811 - || || 16 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173812 - || || 21 de setembre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173813 - || || 20 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173814 - || || 16 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173815 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173816 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173817 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173818 - || || 25 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173819 - || || 26 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173820 - || || 19 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173821 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173822 - || || 20 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173823 - || || 21 de setembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173824 - || || 23 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173825 - || || 23 de setembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173826 - || || 22 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173827 - || || 14 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173828 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173829 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173830 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173831 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173832 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173833 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173834 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173835 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173836 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173837 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173838 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173839 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173840 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173841 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173842 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173843 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173844 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173845 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173846 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173847 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173848 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173849 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173850 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173851 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173852 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173853 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173854 - || || 14 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173855 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173856 - || || 15 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173857 - || || 13 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173858 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173859 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173860 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173861 - || || 15 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173862 - || || 12 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 173863 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173864 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173865 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173866 - || || 11 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173867 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173868 - || || 13 d'octubre de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 173869 - || || 13 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173870 - || || 14 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173871 - || || 15 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173872 - || || 14 d'octubre de 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 173873 - || || 10 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173874 - || || 21 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173875 - || || 24 d'octubre de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 173876 - || || 24 d'octubre de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 173877 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173878 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173879 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173880 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173881 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173882 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173883 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173884 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173885 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173886 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173887 - || || 16 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173888 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173889 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173890 - || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 173891 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 173892 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173893 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173894 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173895 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173896 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173897 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173898 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173899 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 173900 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3